Buj – község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
 Buj – város Oroszországban, a Kosztromai területen.
 Buj – folyó Oroszországban, a Káma mellékfolyója.
 Buj – folyó Oroszországban, a Vjatka mellékfolyója.